Hellinghausen steht für:

 Hellinghausen (Lippstadt), einen Stadtteil von Lippstadt, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Hellinghausen ist der Familienname folgender Personen:

 Sven M. Hellinghausen (* 1975), deutscher Dirigent und Komponist